Waldbude ist ein deutscher Ortsname:
 Waldbude, Landkreis Crossen (Oder), Brandenburg, ab 1945: Żaboskrzeki, untergegangener Ort im Powiat Krośnieński, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Waldbude, bis 1938 Ostrowken, Landkreis Goldap, Ostpreußen, ab 1945: Ostrówko, untergegangener Ort im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen